Правительство вольного города Данциг в изгнании или Вольный город Данциг — самопровозглашённое правительство в изгнании, которое претендует на суверенитет над территорией ликвидированного Вольного города Данциг.

Предпосылки 

Вольный город Данциг (нем. Freie Stadt Danzig; польск. Wolne Miasto Gdańsk) являлся полуавтономным городом-государством, существовавшим в период между 1920 и 1939 годами, состоял из порта Данциг на Балтийском море (ныне Гданьск, Польша) и почти 200 населённых пунктов на территории прилегающих районов. Он был образован 15 ноября 1920 года в соответствии с положениями Версальского договора и соглашений 1919 года после окончания Первой мировой войны и находился под защитой Лиги Наций. Вольный город в основном населяли этнические немцы и кашубы-протестанты, но большинство из них бежали с территории или были депортированы, когда территория была включена в состав Польши в конце Второй мировой войны.

История 
13 ноября 1947 года В. Рихтер, председатель Ассоциации бывших граждан Данцига, объявил о создании правительства в изгнании. Правительство обратилось к Организации Объединенных Наций с призывом об официальном признании, депортации поляков с легитимной территории вольного города и помощи в восстановлении государственности. Рихтер также объявил, что Ассоциация приветствовала бы решение, которое предоставит им альтернативную территорию в коммерческом пространстве. Законодательный орган правительства в изгнании, Совет данцигцев (Rat der Danziger), был создан в этом же году. В 1951 и 1961 годах он был тайно признан экспатриантами Данцига как «правопреемник Сената Вольного города Данциг».

Правительство 
Правительство вольного города Данциг базируется в Берлине, Германия. Оно придерживается оригинальной Конституции Вольного города Данциг. Официальный веб-сайт правительства находится под управлением действующего министра иностранных дел сенатора Эрнста Ф. Криснера. Законодательный орган правительства принимает форму парламента, Совета данцигцев (Rat der Danziger), который состоит из 36 членов и претендует на то, чтобы представлять интересы немецких жителей Данцига. Члены совета избираются экспатриантами Данцига и их потомками с помощью почтовой службы.

Признание и международные отношения 
Сенатор Криснер направил официальное письмо в ООН в 1998 году с просьбой об официальном признании правительства в изгнании.

В связи с отсутствием официального признания Германией правительства Вольного города Данциг в изгнании министр иностранных дел Польши Владислав Бартошевский заявил, что организация и единомышленники Данцигских культурных объединений были восприняты в глазах немецкой общественности как реваншистские и политически поддерживающие ультраправую Национал-демократическую партию Германии.

Претензии 
Правительство претендует на всю территорию, некогда принадлежавшую Вольному городу Данциг. Оно обосновывает законность своих притязаний тем, что Вольный город Данциг был нейтральным государством и что его аннексия Германией в 1939 году была незаконной. Вследствие этого, противники Германии победившие её, также не имели полномочий включать город в состав Польши после Второй мировой войны. В дополнение к этому, ни один официальный договор никогда не изменял статус Вольного города Данциг, и его присоединение к Польше зависело от общего согласия международного сообщества.

См. также 
 Данцигское восстание

Примечания 

Данциг
История Гданьска
Ирредентизм

Ссылки 

 Free State of Danzig (official website)
 Application for UN Membership
 Official website campaign for UN Membership
 EXEKUTIVORGAN DES RATES DER DANZIGER (official Council website)
 Official Council YouTube channel 
 2016 Council elections website
 LEITPOLITIK DES RATES DER DANZIGER/BASIC POLITICS OF THE DANZIG COUNCIL
 Official taxation law